Андрей Васильевич Зеленин (1862—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Пермской губернии.

Биография 
Крестьянин Куяшской волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Окончил начальное народное училище. Организатор кредитного товарищества и потребительской лавки. На момент выборов в Думу внепартийный, но был предложен по списку кадетов, политическая позиция определялась как "прогрессист". По другим сведениям принадлежал к партии кадетов, расходясь с ней "далеко влево" по аграрному вопросу.

15 апреля 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Пермского губернского избирательного собрания. При голосовании получил наибольшее число шаров. Вошёл в состав Конституционно-демократической фракции. Состоял в думской Аграрной комиссии. Участвовал в прениях по аграрному вопросу.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 210.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 238.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. C. 139.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. C. 56.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278, Опись 1 (1-й созыв). Дело 30. Лист 6; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 141. Лист 89.

Примечания 

Кадеты
Члены Государственной думы Российской империи I созыва